Charlene puede referirse a:

Personas (Charlene o Charlène) 
 Charlene Marilynn D'Angelo Oliver (1950-), de nombre artístico Charlene, cantante estadounidense.
 Charlene Tilton (1959-), actriz, y cantante estadounidense.
 Charlene de Mónaco o Charlene Wittstock (1978-), ex nadadora sudafricana y actualmente princesa consorte de Mónaco], debido a su matrimonio con el príncipe Alberto II de Mónaco.
 Charlene Choi (1982-), cantante y actriz china.